

Geologia 
 Falda – struttura geologica
 Falda acquifera (o idrica) – struttura geologica, con riferimento ad acqua presente nel sottosuolo

Geografia 
 Falda – frazione del comune italiano di Morciano di Romagna
 La Falda – comune argentino della provincia di Córdoba
 La Falda – località argentina della provincia di San Juan

Persone 
 Giovanni Battista Falda  (1643-1678) – incisore italiano, autore di una Mappa di Roma.

Altro 
 Falda – parte delle armature medievali
 Falda – singolo solaio, a pendenza costante, che costituisce il tetto di un edificio 
 Falda papale – veste anticamente usata dai pontefici

Altri progetti